Гран-при Мексики  года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года. Автогонки прошли 27 октября 1963 года на трассе имени братьев Родригес.

В истории чемпионата мира это был первый Гран-при на территории Мексики.

Гонка 

|}

 Сёртис был дисквалифицирован за постороннюю помощь на пит-лейн.
 Это единственный Гран-при, в котором использовался номер 13 на автомобиле.

Источники 
 "The Formula One Record Book", John Thompson, 1974.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Мексики